Zoom může být:

 Transfokátor / pankratický objektiv – objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností
 Digitální zoom
 Zoom (album)
 Zoom Video Communications

 další a podobné významy
 Zoom efekt / zoom burst
 Prima Zoom
 Zoom H4n
 Zooma